Schloss Untersiemau steht für folgende Gebäude in der Gemeinde Untersiemau, Landkreis Coburg, Bayern:

 Oberes Schloss Untersiemau
 Wasserschloss Untersiemau